Heteroconidium är ett släkte av svampar. Heteroconidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heteroconidium